C6, C-6, C.VI ou C06 est un code, qui signifie :

Domaine militaire 
 AEG C.VI, un avion de reconnaissance allemand ;
 HMS C6, un sous-marin de la Royal Navy ;
 LVG C.VI, un avion de reconnaissance allemand ;
 Mitrailleuse polyvalente C6, une arme de support utilisée dans les Forces canadiennes.

Papeterie 
 C6, un format de papier (114×162 mm), selon la norme ISO 216 ;
 C6, un format d'enveloppe (114×162 mm), selon la norme ISO 269.

Sciences 
Anatomie
 C6, la sixième vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Chimie
 , un allotrope du carbone.

Médecine
 C6, Une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C06, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées (C06), d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 La Nébuleuse de l'Œil de chat dans la constellation du Dragon, notée C6 au catalogue de Caldwell.

Téléphonie 
 Nokia C6, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Sport automobile 
 Amilcar C6, une voiture de course du constructeur français Amilcar ;
 Sauber SHS C6, une voiture de course de l’écurie suisse Sauber.

Transports
Aviation
  ;
 .

Automobiles
 Audi A6 C6, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 , trois automobiles de la marque française Citroën :
 Citroën C6 de 1928 ;
 Citroën C6 de 2005 ;
 Citroën C6 de 2016 ;
 C6 Lignage, un concept car de la marque française Citroën ;
 Chevrolet Corvette (C6), la sixième génération de Chevrolet Corvette.

Circulation
 Panneau routier d'indication d'un arrêt d'autobus en France.

Train
  Ligne C-6 du Cercanias Valence en Espagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres